Schtroumpfonie en ut est la huitième histoire de la série Les Schtroumpfs de Peyo et Yvan Delporte. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis dans l'album Le Schtroumpfissime en 1965.

L'histoire se déroule entre le village des Schtroumpfs, la forêt et la masure de Gargamel.

Résumé 
Alors qu'un seul Schtroumpf joue la Schtroumpfonie en ut, le Grand Schtroumpf se rend compte qu'un orchestre serait mieux adapté à l'interprétation de ce morceau majestueux. Il encourage les Schtroumpfs à se fabriquer des instruments de musique. Le résultat est très positif, sauf pour le Schtroumpf qui s'est fabriqué une trompette et qui joue faux, quel que soit l'instrument que les autres lui prêtent (y compris le triangle). Exclu de l'orchestre, il s'isole pour jouer dans la forêt. Ses fausses notes parviennent jusqu'aux oreilles de Gargamel, qui, effrayé, s'approche et entend la complainte du Schtroumpf. Gargamel se déguise alors en fée et propose au Schtroumpf d'exaucer son vœu en lui donnant un turlusiphon, le présentant comme un instrument qui joue toujours juste. Ravi, il retourne au village et joue de cet instrument, mais il ignore qu'il est ensorcelé : à son écoute, les autres Schtroumpfs tombent instantanément dans un profond coma, le laissant seul.

Gargamel, qui a suivi le Schtroumpf jusqu'au village, n'a plus qu'à l'attraper. Il n'y parvient cependant pas et s'égare dans la forêt, tandis que le Schtroumpf, de retour au village, tente de ranimer ses congénères, en vain. Il se rend alors chez Gargamel afin de trouver un antidote. Revenu prématurément, Gargamel tente d'attraper le Schtroumpf en se bouchant les oreilles pour échapper au sortilège du turlusiphon. Ayant échoué à capturer le Schtroumpf par la ruse, Gargamel se retrouve suspendu à un tronc d'arbre au-dessus d'un ravin. Le Schtroumpf se résout à lui laisser la vie sauve, s'étant rappelé les préceptes du Grand Schtroumpf.

De retour dans la masure du sorcier, il apprend dans un grimoire qu'il n'existe aucun antidote connu au sortilège du turlusiphon. Il détruit l'instrument dans un accès de colère, puis revient au village. Là, il se met à jouer, avec sa trompette, une élégie pour les Schtroumpfs en catalepsie. Aussitôt, ses horribles fausses notes tirent tous les Schtroumpfs de leur sommeil : il joue tellement faux qu'il . Le Schtroumpf est réintégré dans l'orchestre, qui joue désormais avec des bouchons d'oreilles ! Quant à Azraël, bien que le Schtroumpf musicien l'ait « turlusiphoné » en pénétrant dans la maison de Gargamel, il sera bien présent dans l'épisode suivant.

Personnages 
 Le Grand Schtroumpf
 Le Schtroumpf à lunettes
 Gargamel
 Azraël
 Le Schtroumpf bêta
 Le Schtroumpf musicien (il n'est pas expressément nommé, mais on le reconnaît à ses fausses notes)
 Le Schtroumpf grognon
 Le Schtroumpf gourmand

En réalité, Schtroumpfonie en ut montre d'abord le Schtroumpf musicien original, celui qui, apparu dans le mini-récit Le Centième Schtroumpf, joue de la flûte et interprète tout seul la « schtroumpfonie » au début du récit. Après que le Grand Schtroumpf a invité tous les Schtroumpfs à se faire musiciens, arrive un Schtroumpf qui s'est fabriqué une trompette pour pouvoir se joindre à l'orchestre. Alors qu'au début de cette histoire le flûtiste jouait juste, ce trompettiste joue irrémédiablement faux et sera le véritable « Schtroumpf musicien » des albums suivants.

Historique

Publication

Revues

Album

Autour de l'album 
En 1963-64 apparaît en France le groupe de rock Les Schtroumpfs, avec l'accord explicite de Peyo, composé de Patrick Logelin - lequel reprendra en français I'm Happy Just to Dance with You en 1964 -, Luc Bonnetto, Patrice Portal, Jacques et Richard Geshner. Issu des Fougas, il deviendra les Sparks, disparu à la fin de l'année 1969 (ne pas confondre avec The Sparks des frères Mael, né en 1968 et toujours d'active). Le dessinateur donne son accord après avoir assisté personnellement à une répétition du groupe cannois, sans rien demander en contrepartie. Séduit par leurs prestations, il s'inspire à son tour de leur aventure pour créer Schtroumpfonie en ut. Quant au groupe des Chaussettes noires d'Eddy Mitchell, il aura existé entre 1961 et 1964 (son nom fait référence aux chaussettes Stemm, et non aux Strumpfen allemandes).

Notes et références

Article connexe 
 Symphonie en ut

Liens externes 
 

Histoire des Schtroumpfs
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1963
Musique dans la fiction